Chrám svatého Ondřeje může znamenat:

 Chrám svatého Ondřeje (Kyjev) – pravoslavný barokní chrám Ukrajinské autokefální pravoslavné církve, který se nachází v ukrajinském hlavním městě Kyjevě,
 Chrám svatého Ondřeje (Petrohrad) – chrám ruské pravoslavné církve na Vasiljevském ostrově v Petrohradě.

Související články 
 Katedrála svatého Ondřeje 
 Kostel svatého Ondřeje